Videojockey (televisie), een presentator op televisie die videoclips aan elkaar praat
Vj (artiest), een artiest die bewegende beeldende kunst creëert tijdens concerten, in nachtclubs en discotheken, en op muziekfestivals